Liebner ist der Familienname folgender Personen:

 János Liebner (1923–2015), ungarischer Cellist
 Johannes von Liebner (1888–1925), päpstlicher Geheimkämmerer und Theologe
 Karl Theodor Albert Liebner (1806–1871), deutscher lutherischer Theologe, Philologe und Historiker

Siehe auch:
 Libner